Алі ібн Хаммуд ан-Насир (? — 1018) — 6-й халіф Кордови у 1016—1018 роках.
 Абу'л Касім ібн Хаммуд (? — після 1087) — емір Янніської тайфи в 1068—1087 роках.
 Сауд ібн Хаммуд (? — 1908) — 11-й емір Джебель-Шаммара з січня до вересня 1908 року.
 Султан ібн Хаммуд (1870—1908) — 10-й емір Джебель-Шаммара у 1907—1908 роках.

 Бурдж Хаммуд — місто і муніципалітет в Лівані.